Sant'Angelo di Brolo, municipi italià a la província de Messina 
 Sant'Angelo Muxaro, municipi italià a la província d'Agrigent 
 Castel Sant'Angelo, municipi a la Província de Rieti a la regió italiana del Laci 
 Castell de Sant'Angelo, monument bastit durant l'Imperi Romà al marge dret del riu Tíber (Roma)
 Città Sant'Angelo, municipi a la província de Pescara (Itàlia)
 Monte Sant'Angelo, municipi italià a la província de Foggia (regió de Pulla) 
 Ponte Sant'Angelo, pont a la ciutat de Roma construït entre els anys 134-139 per l'Emperador Adrià